Olaszország
Romano Canavese, település Olaszországban, Lombardia régióban, Torino megyében
Romano d’Ezzelino, település Olaszországban, Veneto régióban, Vicenza megyében
Romano di Lombardia, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében